

Locaties 
 Orchard Park (Cambridgeshire), een plaats in het Verenigd Koninkrijk
 Orchard Park (stad, New York), een plaats in de Amerikaanse staat New York
 Orchard Park (Oregon), een stadspark in de Amerikaanse staat Oregon

Overig 
 Orchard Park (lied), een nummer van Aaron West & the Roaring Twenties